Armonía puede hacer referencia a los siguientes artículos: 

 Armonía, arte de combinar acordes en la música.
 Armonía, diosa de la mitología griega (se suele usar con H preferentemente).
 Armonía cromática, ajuste equilibrado de los colores que se combinan para componer los coloridos de las imágenes creadas (pictóricas, gráficas, etcétera).
 Armonía vocálica (o sinarmonía), un tipo de asimilación de «larga distancia» que afecta a las vocales de algunas lenguas (como las turcas, urálicas, etc.).
 Armonía pitagórica, concepto pitagórico.
 Armonía de las esferas, antigua doctrina pitagórica.
 La Armonía, localidad del partido de Mar Chiquita, al centro sur de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Armonía Somers (1914-1994),  escritora y pedagoga de Uruguay.
 Radio Armonía (1990-), cadena de radio de Chile.
 Armonía 10 (1972-), grupo musical de cumbia peruana.
 Armonía (en semiología), equivale a convivencia en armonía; armonía con nosotros mismos y con los demás; vivir en paz, entraña vivir reconciliado con los semejantes, con los allegados, con el núcleo central de afectos.
 Armonía (tratado pedagógico),  tratado de armonía musical del autor Andrés Steinfort Mulsow.
 Partido Socialdemócrata «Armonía», partido político letón de izquierda.